Нуралиев — фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:
 Нуралиев, Абдалы Токбергенович (1959) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана.
 Нуралиев, Абдусаттор (1941—2020) — советский филолог, доктор филологических наук, профессор.
 Нуралиев, Борис Георгиевич (1958) — российский предприниматель, один из основателей компании «1C».
 Нуралиев, Дилшод (1969) — советский и узбекский футболист, тренер.
 Нуралиев, Кахрамон Кулсахатович (1964) — советский самбист.

 Нуралиева, Наталья Викторовна (1971) — советская самбистка.